Kesselbach und Kesselbächle heißen folgende geographische Objekte:

 Kesselbach (Hünstetten), Ortsteil der Gemeinde Hünstetten, Hessen
 Kesselbach (Rabenau), ein Ortsteil der Gemeinde Rabenau im Landkreis Gießen, Hessen

 Żarki Średnie, Ortsteil der Gemeinde Pieńsk, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Sohra, 1937–1945 Kesselbach, Landkreis Görlitz, Schlesien)

Gewässer:
 Kesselbach (Donau) – zwei Zuflüsse der Donau; flussabwärts:
 Kesselbach (Donau, bei Mühlheim), linker Zufluss der Donau beim Mühlheim-Stetten, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, und linker Abzweig des Ursentalbachs in Nendingen
 Kesselbach (Donau, bei Rannariedl), Nebenfluss der Donau, Oberösterreich
 Kesselbach (Essen), Nebenfluss der Emscher in Nordrhein-Westfalen
 Kesselbach (Epbach), linker Zufluss des Epbach bei Untereppach, Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kesselbach (Gabesbach), rechter Zufluss des Gabesbachs (zum Katzbach, zur Schwarzach) bei Trichenricht, Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kesselbach (Gießbach), linker Zufluss des Gießbachs (zur hier Seefelder Aach genannten Linzer Aach) bei Bermatingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kesselbach (Glan), linker Zufluss des Glans in Glanbrücken, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Kesselbach (Kellerwald), Bach im Nationalpark Kellerwald, Hessen
 Kesselbach (Kirnbach), rechter Zufluss des Kirnbachs zwischen deren Wohnplatz Schlangenbühl und der Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Kesselbach (Kochelsee), Bach bei Kochel am See, Bayern
 Kesselbach (Königssee), östlicher Zufluss des Königssees, Gemeinde Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kesselbach (Krotensee), vom Schafberg bei Sankt Gilgen im Salzkammergut, Land Salzburg
 Kesselbach (Langfurther Mühlgraben), linker Nebenstrang-Oberlauf des Langfurther Mühlgrabens (zur Sulzach) bis Langfurth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kesselbach (Prägbach), rechter Zufluss des Prägbachs (zur Wiese) vor Präg, Stadt Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Kesselbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (zur Aich) bei der Seebrückenmühle, Stadt Leinfelden-Echterdingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Kesselbach (Rotach), rechter Zufluss der hier noch Rothach genannten Rotach bei Neuhaus, Markt Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern; Grenzbach zu Österreich; Grenzbach zur Gemeinde Langen bei Bregenz, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Kesselbach (Rotbach), rechter Zufluss des Rotbachs, Gemeinde Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov, Tschechien
 Kesselbach (Röthenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Röthenbachs (zur Geltnach) bei Sulzschneid, Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kesselbach (Ruhr), Nebenfluss der oberen Ruhr in Nordrhein-Westfalen
 Kesselbach (Saalach), rechter Zufluss der Saalach zwischen dem Saalachsee und Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kesselbach (Salzbach), Oberlauf des Salzbachs (zum Oberrhein) in Wiesbaden, Hessen
 Kesselbach (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza nach dem Schluchsee, Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Kesselbach (Sieg), linker Zufluss der Sieg bei Stromberg (Windeck) in Nordrhein-Westfalen
 Kesselbach (Solothurn), Bach im Solothurner Jura, Schweiz
 Kesselbach (Sternbach), mit Oberlaufname Aufhauserbach bei Aufhausen, Gemeinde Forheim, linker Zufluss des Sternbachs (zur Kessel) bei Sternbach, Gemeinde Amerdingen, beide Orte im Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Kesselbach (Untere Steinach), rechter Zufluss der Unteren Steinach bei Römersreuth, Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Kesselbach (Vils), Zufluss eines rechten Nebengrabens der Vils nach Steinach, Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kesselbach (Weißer Main), rechter Zufluss des Weißen Mains bei Aichig, Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Kesselbach (Wieseth), zuletzt linker Auenzufluss der Wieseth bei Heinersdorf, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kesselbach (Wörsbach), linker Zufluss des Wörsbach bei Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Kesselbach (Zellbach), rechter Zufluss des Zellbachs bei Sensau, Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kesselbach (Zwiefalter Aach), rechter Zufluss der Zwiefalter Aach in Zwiefalten, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

 Kesselbächle, rechter Zufluss der Ohrn nahe Blindheim, Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kessel
 Kesselgraben
 Kößlbach